Nilpotenz (von lat. nihil = nichts, potens = fähig) steht in der Mathematik für:
 eine Eigenschaft von Ringelementen, siehe nilpotentes Element
 eine Eigenschaft von Matrizen, siehe nilpotente Matrix
 eine Eigenschaft von Gruppen, siehe nilpotente Gruppe